Степовое () — посёлок, входит в Оратовский район Винницкой области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 9 человек. Почтовый индекс — 22613. Телефонный код — 4330. Занимает площадь 0,187 км². Код КОАТУУ — 523186604.

Местный совет 
22613, Вінницька обл., Оратівський р-н, с. Човновиця, вул. Леніна, 58

Ссылки 
 Степовое на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Винницкой области 

Населённые пункты Оратовского района